Tippeligaen 1997 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 1997 och löpte från 12 april till 19 oktober 1997. Serien spelades i 26 omgångar.

Haugesund, Sogndal och Lyn flyttades upp från 1. divisjon til denna säsong. Efter säsongen flyttades Lyn og Skeid ned, Tromsø behöll platsen i Tippeligaen efter att ha besegratEik-Tønsberg 5–1 sammanlagt i kvalmatcherna.

Tabell

Kval
26 oktober: 1997 : Tromsø - Eik-Tønsberg 4–0
2 november 1997:  Eik-Tønsberg - Tromsø 1–2 (sammanlagt 1–5)

Skytteligan
Sigurd Rushfeldt, Rosenborg, 25 mål
Harald Martin Brattbakk, Rosenborg, 23 mål
Mons Ivar Mjelde, Brann, 16 mål
Kjetil Løvvik, Brann, 15 mål
Jostein Flo, Strømsgodset, 15 mål
Odd Inge Olsen, Molde, 13 mål
Daniel Berg Hestad, Molde, 12 mål
Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Rosenborg, 12 mål
Stig Johansen, Bodø/Glimt, 12 mål

Se även
Lista över skyttekungar i Tippeligaen''

Referenser

1997 i Norge
Fotbollssäsongen 1997
1997